

Patronymes 
Koutchinski (masculin ; ) ou Koutchinskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Elena Koutchinskaïa (1984-), coureuse cycliste russe
 Natalia Koutchinskaïa (1949-), gymnaste soviétique

Patronyme russe